Иман Фадиль (; 1 января 1985 года — 1 марта 2019 года) — итальянская фотомодель марокканского происхождения, свидетельница по делу против премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинению в совращении несовершеннолетних и организации детской проституции.

Биография 
Родилась в Марокко. В дальнейшем жила в Италии. Была профессиональной танцовщицей.

Утверждала, что присутствовала на многих секс-вечеринках, устраиваемых Берлускони. По её утверждению, в оргиях участвовали несовершеннолетние проститутки, а сами вечеринки имели сатанинский окрас. Иман дала показания против Берлускони в ходе судебного процесса в 2012 году по т. н. «».

Иман Фадиль утверждала, что пишет книгу об этом скандале. 29 января 2019 года Фадиль была госпитализирована, у неё начали отказывать органы. Через месяц она скончалась. Семья Иман заявила о том, что незадолго до смерти она высказывала опасения за свою жизнь. Агентство , проведя токсикологическое исследование, пришло к выводу, что Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ. Итальянская газета La Repubblica сообщила, что среди веществ, которыми была отравлена Фадиль, был радиоактивный изотоп кобальта. После смерти черновики её книги были изъяты следствием.

После её смерти Берлускони сделал следующее заявление:

См. также 
 Вильма Монтензи
 Элизабет Шорт
 Розмари Нитрибитт
 Блондинка Долли

Примечания

Ссылки 
 Morte Imane Fadil, giallo sulle cause. Berlusconi: «Mai conosciuta»

Фотомодели Италии
Фотомодели XXI века
Нераскрытые убийства в Италии
Отравленные
Убитые в Италии